

Persone 
Mihai Albu – cestista romeno
Mihai Albu – stilista romeno